Archville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Archville (New York), im Westchester County
 Archville (Tennessee), im Polk County